Haldenhaus bezeichnet Ortschaften in Baden-Württemberg:

 Haldenhaus (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach
 Haldenhaus (Aalen), ein Stadtteil der Stadt Aalen, Ostalbkreis
 Haldenhaus (Ruppertshofen), Ortsteil der Gemeinde Ruppertshofen, Ostalbkreis
 Haldenhaus (Schechingen), Wohnplatz der Gemeinde Schechingen, Ostalbkreis
 Haldenhaus (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg